Безпалий — українське прізвище. Належить до групи прізвищ, основою для творення яких була характерна особиста ознака (Безпалий — втратив палець), що виділяла людину з її оточення. Прізвища такого типу виникли з первісних сільських, але більшою мірою козацьких прізвиськ.

 Безпалий Борис Якович (1953) — український політик
 Безпалий Василь Григорович (1901—1983) — український письменник, автор роману «Гомін степів»
 Безпалий Гнат Іванович (1887 — ?) — член Української Центральної Ради
 Безпалий Іван Федорович (? — 1718) — наказний гетьман (1658)
 Безпалий Микита Дмитрович — генеральний обозний (1667—1668)

 Беспалий Роман Володимирович (1981—2019) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Українські прізвища